Серо де ен Медио има више значења:

 Серо де ен Медио (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Серо де ен Медио (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику